Директива Европейского союза 2014/30/EU об электромагнитной совместимости () направлена на гармонизацию стандартов в области технического регулирования в странах ЕС и снижение торговых барьеров.

В соответствие с директивой об электромагнитной совместимости 2014/35/EU электроприборы и электрооборудование, размещаемые и ввозимые на территорию Европейского союза, должны быть спроектированы и изготовлены таким образом, чтобы их работа не создавала электромагнитных помех, способных нарушить функционирование радио-, телекоммуникационного и иного оборудования. Кроме того, такие электроприборы сами должны сохранять способность работать предполагаемым образом при нормальном уровне электромагнитных помех. Каких-либо конкретных значений допустимого уровня электромагнитных помех данная директива не устанавливает.

История принятия директивы 

Первая директива Европейского Союза 89/336/ECC, регулирующая электромагнитную совместимость электрооборудования, была принята в 3 мая 1989 года.

Новая её версия – директива 2014/30/EU о электромагнитной совместимости была принята Парламентом Европейского союза 26 февраля 2014 года. Она заменила собой директиву 2004/108/EC, действующую c 15 декабря 2004 года. Для перехода на новую директиву предусмотрен срок до 19 апреля 2016 года, после которого директива 2004/108/EC утрачивает свою силу.

Только товары, полностью советующие требованиям директивы о электромагнитной совместимости 2014/30/EU, могут быть маркированы знаком CE и выпущены для свободного обращения на европейский рынок.

Область применения 

В самой директиве 2014/30/EU о электромагнитной совместимости не указывается, какие виды продуктов попадают под её действие, но из текста следует, что область применения директивы о электромагнитной совместимости распространяется почти на все электроприборы и электрооборудование, способные вызывать электромагнитные помехи.

См. также 
ATEX
CE (знак)
Директива 2006/42/EC
Директива 2014/35/EU
Директива 2014/32/EU
Электромагнитная совместимость

Ссылки 

 Directive 2014/30/EU  — полный текст Директивы 2014/30/EU на английском языке
 Директива 2014/30/EU  на русском языке

Стандарты
Директивы Европейского союза
Электромагнитная совместимость